Damallsvenskan 2017 var den 29. sæson i den svenske topfodboldliga for kvinder, Damallsvenskan. Den begyndte den 16. april 2017 og sluttede den 12. november 2017. Linköpings FC var forsvarende mestre, de vandt Damallsvenskan 2016.

Hold 

Note: 1 I følge informationer fra hver enkelt klubs hjemmside for Damallsvenskan.

Stillingen

Topscorere 
.

Referencer 

Fodbold i 2017
2017